BPW ist eine Abkürzung für:
 Bahman Pestonji Wadia (1881–1958), ein indischer Theosoph
 Bahnpostwagen (Bpw), eine Bezeichnung aus dem Eisenbahnwesen, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 Bahnpolizeiwache, eine Bezeichnung aus dem Eisenbahnwesen, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 BPW Bergische Achsen, ein Hersteller von Achsen und Fahrwerksystemen
 Business and Professional Women, ein branchenübergreifendes Berufsnetzwerk für Frauen
 Beiträge zur politischen Wissenschaft, Schriftenreihe des Verlags Duncker & Humblot
 Beverage Partners Worldwide
 Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg
 Betriebswirtschaftsplan

BPW